Максимовичи — название населённых пунктов на Украине:

 Максимовичи — село в Полесском районе Киевской области.
 Максимовичи — село в Самборском районе Львовской области.